Senior ou Sénior, personne plus ou moins âgée.

Patronyme 
 Nassau William Senior (1790-1864), économiste britannique

Arts 
 Senior, album du duo norvégien Röyksopp, sorti en 2010.